Das Damendoppel der French Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Kim Clijsters und Ai Sugiyama. Das Finale bestritten Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez gegen Swetlana Kusnezowa und Jelena Alexandrowna Lichowzewa, welches Ruano Pascal und Suárez in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2004